Змагання з кінного спорту в особистому триборстві на літніх Олімпійських іграх 2016 пройшли з 6 по 9 серпня на території Національного центру кінного спорту в районі Деодоро. У змаганнях взяли участь 65 спортсменів з 24-х країн. Німецький кіннотник Міхаель Юнг зберіг за собою звання олімпійського чемпіона у цій дисципліні.

Призери

Розклад 
Час місцевий (UTC−3)

Змагання

Положення після виїздки 
На змаганнях з виїздки оцінюють ступінь контролю вершника над конем і здатність виконати обов'язкові елементи виступу. Також під час виступу оцінюють зовнішній вигляд коня і вершника. Журі виставляє як позитивні оцінки за вдало виконані вправи, так і штрафні бали за різного роду помилки. Після закінчення виступу за спеціальною формулою обчислюється кількість штрафних очок.

Положення після кросу 
Змагання з кросу вимагають від коня і його наїзника високого ступеня фізичної підготовленості та витривалості. Дистанція для кросу досить протяжна і має багато перешкод різного типу. Штрафні очки під час кросу нараховуються за збиті перешкоди, за перевищення ліміту часу і за небезпечну їзду.

Положення після першого раунду конкуру 
За кожну збиту перешкоду спортсмену нараховують 4 штрафних бали, за перевищення ліміту часу 1 штрафне очко (за кожну розпочату, понад норму часу, секунду).

Перші 25 учасників кваліфікувалися у фінал. Від кожної країни туди могло потрапити не більш як 3 вершники.

Фінальне положення після другого раунду конкуру

Примітки

Посилання 
 Кінний спорт  на офіційному сайті літніх Олімпійських ігор 2016    
 Олімпійський турнір  на сайті Міжнародної федерації кінного спорту (FEI) 

Кінний спорт на літніх Олімпійських іграх 2016